Mussalo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mussalo, Tövsala, 
 Mussalö, 
 Mossala, ö, Egentliga Finland, 
 Mussalo, Salo, 

Robotskapade Finlandförgreningar